Ranzania è il nome dato a due generi:
Ranzania – genere di pesci della famiglia Molidae
Ranzania – genere di piante della famiglia Berberidaceae